Jim Millinder – calciatore statunitense
 Lucky Millinder – cantante statunitense